Yuzu puede referirse a:

 Yuzu TV es un servicio de televisión, películas y series a través de internet; 
 Yuzu es una fruta cítrica nativa del Este de Asia; 
 Yuzu es el nombre de un grupo de J-Pop; o
 Yuzu Kurosaki un personaje del manga y anime Bleach.
 Yuzu emulador de nintendo Switch para PC